VM i snooker 2000, Embassy World Snooker Championship, spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 15 april–1 maj 2000. Walesaren Mark Williams vann sin första VM-titel efter att ha slagit landsmannen Matthew Stevens i finalen.

Händelser under turneringen 
 Mark Williams blev den tredje walesaren, efter Ray Reardon och Terry Griffiths, att vinna VM, och den förste på 21 år.

 Detta är första och hittills enda gången som två walesare mötts i VM-final.

 Matthew Stevens ledde finalen med 13–7 efter att ha spelat bländande snooker, men nerverna började spöka och Williams kunde vända och vinna med 18–16.

 Nordirländaren Joe Swail gick till semifinal vilket hjälpte honom att återta en plats bland topp-16 på rankingen. Tidigare hade han ramlat ur topp-32. Swail är, tillsammans med Rex Williams, den ende som åstadkommit en sådan come-back på rankingen. Däremot åkte Steve Davis ur topp-16 efter att ha förlorat mot John Higgins i andra omgången. Davis hade tillhört topp-16 sedan 1980, och skulle komma att återta platsen ett par säsonger senare.

 De två favoriterna till slutsegern, Stephen Hendry och Ronnie O'Sullivan, blev båda utslagna i första omgången. Hendry föll mot Stuart Bingham, som gjorde VM-debut, och O'Sullivan mot David Gray, som för övrigt föll i andra omgången med 1–13, den största förlusten någonsin i en VM-match i bäst av 25 frames.

 I semifinalen mellan Mark Williams och John Higgins ledde Higgins med 14–10 inför den avslutande sessionen. Av någon anledning glömde Williams att skaka hand med Higgins inför de sista framen, vilket fick Higgins ur balans då han funderade på om han sårat Williams på något sätt. Detta gjorde att han inte kunde koncentrera sig på spelet och Williams vände och vann med 17–15. Higgins har senare sagt att det var den värsta förlusten i hans karriär.

 Islänningen Kristjan Helgason blev den förste spelaren från Norden att delta i VM.

 Det gjordes 54 centuries i detta VM.

Resultat

Referenser

Externa länkar 
 

2000 i Storbritannien
Snookersäsongen 1999/2000
2000
Sportevenemang i Sheffield